Городо́к — деревня в Дедовичском районе Псковской области России. Входит в состав Вязьевской волости.

Расположена в центре района, в 3 км к юго-западу от границы райцентра посёлка Дедовичи, на реке Судома.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 38 жителей.

История 
До июня 2010 года деревня была в составе ныне упразднённой Красногорской волости Дедовичского района.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Дедовичского района. Вязьевская волость 

Населённые пункты Дедовичского района